Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 1. bis 7. Juli in Stare Jabłonki (Polen) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die neunte offizielle WM. Im Finale der Frauen gewannen die Chinesinnen Xue Chen und Zhang Xi durch ein 2:1 gegen das deutsche Duo Karla Borger und Britta Büthe den Titel. Den dritten Platz erreichten die Brasilianerinnen Liliane Maestrini und Bárbara Seixas. Die Bronzemedaille der Männer gewannen die deutschen Meister Jonathan Erdmann und Kay Matysik mit einem Sieg gegen die entthronten Titelverteidiger Alison/Emanuel aus Brasilien. Neue Weltmeister wurden die Niederländer Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen, die sich im Endspiel gegen die Brasilianer Ricardo Santos und Álvaro Morais Filho durchsetzten. Der deutsche Volleyball-Verband war mit insgesamt acht Duos am Start, die Schweiz und Österreich waren mit jeweils fünf Mannschaften vertreten.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Für beide Turniere wurden jeweils drei Wildcards vergeben. Jeder Kontinent war durch mindestens ein Team vertreten.

In zwölf Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen des Veranstalters (polnisch/englisch)

2013
Volleyballveranstaltung 2013
Volleyballwettbewerb in Polen
Sportveranstaltung in der Gmina Ostróda